Со средней высотой 708 метров над уровнем моря Албания является одной из самых горных стран в мире. Горный рельеф, который охватывает более 70% всей его территории.  Албанию можно разделить на четыре основных региона: Северный хребет, Центральный хребет, Южный хребет и Западные низменности.

Список

См.также 

 География Албании

Примечания 

География Албании
Горы Албании